Rudbecksgymnasiet kan syfta på flera skolor:

Rudbecksgymnasiet, Tidaholm
Rudbecksgymnasiet, Örebro
Rudbeckianska gymnasiet i Västerås